Канахинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Унинского района Кировской области России. 

Центр — деревня Канахинцы.

История 
Канахинское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Законом Кировской области от 27 июля 2007 года № 151-ЗО в состав поселения включены населённые пункты упразднённых Булатовского и Утинского сельских поселений.

К 2021 году упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Состав

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Унинского района
Упразднённые сельские поселения Кировской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году